John Moffet est un nom pouvant désigner:

 (1831-1884), homme politique américain de Pennsylvanie
 (né en 1964), nageur olympique américain

Voir aussi

Moffet, John